Liangshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liangshan (socken i Kina, Hebei), 
 Liangshan Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar